Matcherna i Grupp E i världsmästerskapet i fotboll för damer 2015 spelades från 9 till 17 juni 2015.

Tabell

Matcher

Spanien mot Costa Rica

{{Resultat med trupp|id=ESP-CRC
|nr       = 10
|bild     = ESP-CRC-2015-06-09.svg
|datum    = 9 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Vicky Losada 
|mål2     =  Raquel Rodríguez
|arena    = Stade Olympique
|spelplats= Montreal
|publik   = 10175
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Raquel Rodríguez
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Sydkorea

{{Resultat med trupp|id=CAT-BSQ
|nr       = 9
|bild     = BRA-KOR-2015-06-09.svg
|datum    = 9 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1  – 0
|mål1     = Formiga Marta 
|mål2     = 
|arena    = Stade Olympique
|spelplats= Montréal
|publik   = 10176
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Formiga
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=BRA-ESP
|nr       = 21
|bild     = BRA-ESP-2015-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Andressa Alves 
|mål2     = 
|arena    = Stade Olympique
|spelplats= Montreal
|publik   = 28623
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Andressa Alves
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sydkorea mot Costa Rica

{{Resultat med trupp|id=KOR-CRC
|nr       = 22
|bild     = KOR-CRC-2015-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Ji So-yun Jeon Ga-eul 
|mål2     =  Melissa Herrera Karla Villalobos
|arena    = Stade Olympique
|spelplats= Montréal
|publik   = 28623
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Cristin Granados
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Costa Rica mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=CRC-BRA
|nr       = 33
|bild     = CRC-BRA-2015-06-17.png
|datum    = 17 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Raquel Fernandes
|arena    = Moncton Stadium
|spelplats= Moncton
|publik   = 9543
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Andressinha
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sydkorea mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=KOR-ESP
|nr       = 34
|bild     = KOR-ESP-2015-06-17.png
|datum    = 17 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Cho So-hyun Kim Soo-yun 
|mål2     =  Verónica Boquete
|arena    = TD Place Stadium
|spelplats= Ottawa
|publik   = 21562
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Ji So-yun
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp E